Glenurus är ett släkte av insekter. Glenurus ingår i familjen myrlejonsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Myrlejonsländor
Glenurus